

Musica 
Discipline – gruppo musicale hardcore punk olandese
Discipline – album dei King Crimson del 1981
Discipline – album dei Desmond Child del 1991
Discipline – traccia dell'album Full Clip: A Decade of Gang Starr dei Gang Starr del 1999
Discipline – album dei Cadaver del 2001
Discipline – album di Kompressor del 2005
Discipline – album di Janet Jackson del 2008
Discipline – singolo dei Nine Inch Nails del 2008, estratto dall'album The Slip

Altro
Discipline: Record of a Crusade – videogioco e anime hentai

Pagine correlate 
Disciplina

Altri progetti